Příjmení Bronštejn () má více nositelů:

 Alexandr Michajlovič Bronštejn (* 1954), podnikatel a filantrop žijící v Estonsku, viceprezident Euroasijského židovského kongresu
 David Bronštejn (1924–2006), ukrajinský ruský šachista
 Matvej Petrovič Bronštejn (1906–1938), sovětský teoretický fyzik
 Lev Davidovič Bronštejn (1879–1940), ruský politik známý jako Trockij